Jean Prévost (?-1497), peintre et verrier de la Renaissance ;
 Jean Prévost (1585-1631), médecin suisse ;
 Jean Prévost (1870-1915), homme politique québécois ;
 Jean Prévost (1901-1944), écrivain et résistant français.